

Biologia 
 Bąkowate (Tabanidae) – owady zwane popularnie „bąkami”
 bąki (Botaurinae) – podrodzina ptaków z rodziny czaplowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 7, w tym 3 podstawowe
 Bąki – część miasta Pruszków
 Bąki – wieś w woj. dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Kobierzyce
 Bąki – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim 
 Bąki – część wsi Ochotnica Dolna  w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Bąki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wieczfnia Kościelna
 Bąki – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Dobrodzień
 Bąki – część wsi Zielonka  w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Raniżów

Zobacz też 
 bąk